Geografie:
 Delphi (Griekenland), een stad in Griekenland waar het orakel van Delphi zich bevond
 Delphi (gemeente), sedert 2011 een fusiegemeente in Griekenland, met als deelgemeente onder andere archeologisch Delphi
 Delphi (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana

Overige:
 DELPHI Consortium onderdeel van de Technische Universiteit Delft, heeft op grond van de Kernenergiewet een vergunning voor een nucleaire installatie.
 Delphi (software), een software-ontwikkelomgeving,
 Delphi (programmeertaal), een programmeertaal (Object Pascal),
 Delphi-studie, een methode voor toekomstonderzoek waarbij experts in meerdere rondes om hun mening ten aanzien van een specifiek onderwerp worden gevraagd,
 Delphi Corporation, een Amerikaanse firma gespecialiseerd in auto-onderdelen,